Die EBSA-Snookereuropameisterschaft 2007 war die 16. Auflage der von der European Billiards and Snooker Association veranstalteten Europameisterschaft im Snooker. Sie fand vom 6. bis 16. Juni 2007 in Carlow in Irland statt. Europameister wurde der Belgier Kevin Van Hove durch einen 7:2-Sieg im Finale gegen den Iren Rodney Goggins.

Modus 
Die 64 teilnehmenden Spieler wurden in acht Gruppen mit jeweils acht Spielern eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die vier Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.

Finalrunde

Century-Breaks 
16 Spieler erzielten insgesamt 29 Century-Breaks.

Weblinks 
 Snookereuropameisterschaft 2007 bei CueTracker

Einzelnachweise 

2007
Europameisterschaft
County Carlow
Billardturnier in Irland